Longgang Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longgang (socken i Kina, Jilin), 
 Longgang (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar